Италия была представлена на летних Олимпийских играх 1936 года 240 спортсменами (223 мужчины, 17 женщин), выступившими в состязаниях по 17 видам спорта. Итальянская сборная завоевала 22 медали (8 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых), что вывело её на 4 место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

Соревнования в академической гребле на Играх 1936 года проходили с 11 по 14 августа. В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от раунда и дисциплины). В финал выходили 6 сильнейших экипажей.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Италии на сайте sports-reference.com 

1936
Страны на летних Олимпийских играх 1936 года